La estación La Rioja forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal Coronel Roca de la línea que recorre el sur de la ciudad. Fue inaugurada el 14 de agosto de 2013. Está ubicada en el cruce de la Avenida Brasil con la calle La Rioja. Posee una sola plataforma lateral y es operada por las líneas 6, 97 y 143.

Es la última estación del primer tramo del ramal, que corre sobre Avenida Brasil.

Características 

La estación consiste en una sola plataforma lateral. Incluye carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Es cubierta, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Denominación 
Debe su nombre a la avenida transversal homónima, que a su vez homenajea a la Provincia de La Rioja

Véase también 

 Parque Patricios
 Metrobús (Buenos Aires)
 Colectivo (Argentina)

Referencias 

 ¿Por qué Metrobús? Página oficial del Metrobús
 Arrancan obras para que el Metrobús salga a la calle La razón
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobús
 Las primeras críticas del Metrobús Porteño Minuto Uno

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Parque Patricios